Doldinger ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Doldinger (1897–1973), deutscher Anthroposoph, Pfarrer der Christengemeinschaft, Komponist und Schriftsteller
 Klaus Doldinger (* 1936), deutscher Jazzmusiker und Komponist